Anders Hilding kan avse:
Anders Hilding (född 1931), svensk fotograf
Anders Hilding (1869–1958), svensk jordbrukare och politiker